Witthöft ist der Familienname folgender Personen:

 Carina Witthöft (* 1995), deutsche Tennisspielerin
 Christiane Witthöft (* 1973), deutsche Philologin
 Hans Jürgen Witthöft (* 1941), deutscher Journalist und Autor
 Harald Witthöft (* 1931), deutscher Historiker
 Joachim Witthöft (1887–1966), deutscher General
 Ludwig Witthöft (* 21. August 1862 Frankfurt/ Main, † 30. Mai 1937 Berlin-Bohnsdorf), deutscher Eisenbahningenieur und Königlicher Baurat
 Rolf Witthöft (* 1944), deutscher Motorradsportler
 Wilhelm Witthöft (1816–1874), deutscher Radierer, Kupfer- und Stahlstecher

Siehe auch:

 Wilhelm Karlowitsch Withöft (1847–1904), russischer Admiral
 Franz Heinrich Witthoefft (1863–1941), deutscher Unternehmer und Politiker
 Robert Witthoeft-Emden (1886–1960), deutscher Vizeadmiral